Der Garten steht für:

 Der Garten (Film), slowakischer Film von Martin Šulík (1995)
 Der Garten (Oper), Oper von Josef Tal (1987)
 Der Garten: Eine Geschichte seiner künstlerischen Gestaltung, Abhandlung von August Grisebach (1910)